Георг Бернхард Ангальт-Дессауский (; ,  — , ) — принц Ангальт-Дессауский из династии Асканиев.

Биография 
Георг — второй сын в семье наследного принца Фридриха Ангальт-Дессауского и его супруги Амалии Гессен-Гомбургской, дочери ландграфа Фридриха V Гессен-Гомбургского.

Георг распорядился построить для себя дворец в Дессау на улице Кавалирштрассе, расходы на его возведение, составившие 45 тыс. талеров привели к серьёзным финансовым проблемам у принца. В 1900 году дворец был переименован, и в нём разместилась Ангальтская картинная галерея. Во Вторую мировую войну дворец был полностью разрушен.

Семья 
6 августа 1825 года в Рудольштадте Георг женился на Каролине (1804—1829), дочери принца Карла Гюнтера Шварцбург-Рудольштадтского. У супругов родились:
 Луиза (1826—1900)
 Фридрих (1828)

После смерти супруги 4 октября 1831 года Георг женился во второй раз на Терезе Эмме (1807—1848), дочери Юлиуса Бернхарда Рихарда фон Эрдмансдорфа, которой в 1831 году был пожалован титул графини фон Рейны. У супругов родились:
 Франц (1832—1879)
 Матильда (1833—1917)
 Елена (1835—1860), замужем за Фридрихом Гюнтером Шварцбург-Рудольштадтским (1793—1867)
 Эмма (1837—1909)
 Мария (1839—1931)
 Рудольф (1842—1921)
 Карл (1844—1900)

Литература 
 Franz Brückner: Häuserbuch der Stadt Dessau, Band 15, Rat der Stadt Dessau, Stadtarchiv, Dessau, 1987

Аскании